Money-G (ur. 1975) – niemiecki DJ
 P Money (ur. 1989) – brytyjski MC
 Money – utwór Pink Floyd
 Money – utwór KMFDM
 Money – album KMFDM
 Money – album Ringside
 Money – brytyjski film z 1921
 Money – amerykański film z 1991
 Money – amerykański film z 2016
 .money – internetowa domena najwyższego poziomu
 Money.pl – polski portal internetowy

Zobacz też 
 Money, Money, Money